

248001–248100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 248001 ||  || 17 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 248002 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 248003 ||  || 15 mar 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 248004 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 248005 ||  || 13 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 248006 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 248007 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 248008 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 248009 ||  || 14 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 248010 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 248011 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 248012 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 248013 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 248014 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 248015 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 248016 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 248017 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 248018 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 248019 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 248020 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 248021 ||  || 19 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 248022 ||  || 19 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 248023 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 248024 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 248025 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 248026 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 248027 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 248028 ||  || 22 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 248029 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 248030 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 248031 ||  || 9 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 248032 ||  || 12 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 248033 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 248034 ||  || 12 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 248035 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 248036 ||  || 13 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 248037 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 248038 ||  || 13 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 248039 ||  || 12 abr 2004 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 248040 ||  || 14 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 248041 ||  || 19 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 248042 ||  || 19 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 248043 ||  || 21 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 248044 ||  || 21 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 248045 ||  || 23 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 248046 ||  || 24 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 248047 ||  || 26 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#88F2FF
| 248048 ||  || 24 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 248049 ||  || 13 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 248050 ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 248051 ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 248052 ||  || 14 mai 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 248053 ||  || 23 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 248054 ||  || 27 mai 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 248055 ||  || 10 jun 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 248056 ||  || 11 jun 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 248057 ||  || 15 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 248058 ||  || 12 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 248059 ||  || 13 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 248060 ||  || 13 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 248061 ||  || 18 jun 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 248062 ||  || 25 jun 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 248063 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 248064 ||  || 11 jul 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 248065 || 2004 OZ || 16 jul 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 248066 ||  || 21 jul 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 248067 ||  || 25 jul 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 248068 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 248069 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 248070 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 248071 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 248072 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 248073 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 248074 ||  || 8 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 248075 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 248076 ||  || 10 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 248077 ||  || 10 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 248078 ||  || 12 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 248079 ||  || 11 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 248080 ||  || 12 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 248081 ||  || 16 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 248082 ||  || 26 ago 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=083 bgcolor=#FFD5EA
| 248083 ||  || 27 ago 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 248084 ||  || 27 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 248085 ||  || 3 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 248086 ||  || 3 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 248087 ||  || 4 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=088 bgcolor=#E3E3E3
| 248088 ||  || 6 set 2004 || Needville || Needville Obs. || Ursula || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 248089 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#E3E3E3
| 248090 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 248091 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 248092 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 248093 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 248094 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 248095 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 248096 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 248097 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 248098 ||  || 7 set 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 248099 ||  || 7 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 248100 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|}

248101–248200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 248101 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 248102 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 248103 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 248104 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 248105 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 248106 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=107 bgcolor=#FFDAB5
| 248107 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 248108 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 248109 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 248110 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 248111 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 248112 ||  || 7 set 2004 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 248113 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 248114 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 248115 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 248116 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 248117 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 248118 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 248119 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 248120 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 248121 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 248122 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 248123 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 248124 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 248125 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 248126 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 248127 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 248128 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 248129 ||  || 15 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=130 bgcolor=#E3E3E3
| 248130 ||  || 14 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 248131 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 248132 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=133 bgcolor=#E3E3E3
| 248133 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 248134 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 248135 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 248136 ||  || 21 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 248137 ||  || 21 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 248138 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 248139 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 248140 ||  || 21 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 248141 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 248142 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 248143 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 248144 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 248145 ||  || 5 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 248146 ||  || 6 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 248147 ||  || 6 out 2004 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 248148 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 248149 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 248150 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 248151 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 248152 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 248153 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 248154 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 248155 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 248156 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 248157 ||  || 14 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 248158 ||  || 24 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 248159 ||  || 2 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 248160 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 248161 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 248162 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 248163 ||  || 7 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 248164 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 248165 ||  || 12 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 248166 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 248167 ||  || 3 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 248168 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 248169 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 248170 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 248171 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 248172 ||  || 2 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 248173 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 248174 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 248175 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 248176 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 248177 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 248178 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 248179 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 248180 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || Pallas || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 248181 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 248182 ||  || 13 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=183 bgcolor=#88F2FF
| 248183 Peisandros ||  || 13 jan 2005 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 248184 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Chimaera || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 248185 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#88F2FF
| 248186 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 248187 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 248188 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#88F2FF
| 248189 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 248190 ||  || 16 jan 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || Mitidika || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 248191 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 248192 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 248193 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 248194 ||  || 4 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 248195 ||  || 3 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 248196 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 248197 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 248198 ||  || 2 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 248199 ||  || 1 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 248200 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

248201–248300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 248201 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 248202 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 248203 ||  || 8 mar 2005 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 248204 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 248205 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 248206 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 248207 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 248208 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 248209 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 248210 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 248211 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 248212 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 248213 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 248214 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 248215 ||  || 9 mar 2005 || Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 248216 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 248217 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 248218 ||  || 10 mar 2005 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 248219 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 248220 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 248221 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 248222 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 248223 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 248224 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 248225 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 248226 ||  || 13 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 248227 ||  || 12 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 248228 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 248229 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 248230 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 248231 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 248232 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 248233 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 248234 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 248235 ||  || 11 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 248236 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 248237 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#88F2FF
| 248238 ||  || 13 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 248239 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 248240 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 248241 ||  || 11 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 248242 ||  || 1 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 248243 ||  || 13 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 248244 ||  || 17 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 248245 ||  || 30 mar 2005 || Goodricke-Pigott || P. Kumar || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 248246 ||  || 4 abr 2005 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 248247 ||  || 2 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 248248 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 248249 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 248250 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 248251 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 248252 ||  || 1 abr 2005 || Goodricke-Pigott || V. Reddy || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 248253 ||  || 3 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 248254 ||  || 2 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 248255 ||  || 5 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 248256 ||  || 2 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 248257 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 248258 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 248259 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 248260 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 248261 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 248262 Liuxiaobo ||  || 4 abr 2005 || Vallemare di Borbona || Vallemare di Borbona Obs. || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 248263 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 248264 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 248265 ||  || 8 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 248266 ||  || 13 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 248267 ||  || 12 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 248268 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 248269 ||  || 18 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 248270 ||  || 30 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 248271 ||  || 30 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 248272 ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 248273 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 248274 ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 248275 ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 248276 ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 248277 ||  || 8 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 248278 ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 248279 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 248280 ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 248281 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 248282 ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 248283 ||  || 9 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 248284 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 248285 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 248286 ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 248287 ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 248288 ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 248289 ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 248290 ||  || 29 mai 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 248291 ||  || 30 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 248292 ||  || 28 mai 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 248293 ||  || 1 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 248294 ||  || 2 jun 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 248295 ||  || 4 jun 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 248296 ||  || 1 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 248297 ||  || 5 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=298 bgcolor=#FFDAB5
| 248298 ||  || 9 jun 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 248299 ||  || 8 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 248300 ||  || 10 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|}

248301–248400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 248301 ||  || 8 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 248302 ||  || 11 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 248303 ||  || 5 jun 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 248304 ||  || 17 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 248305 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 248306 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 248307 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 248308 ||  || 4 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 248309 ||  || 3 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 248310 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 248311 ||  || 5 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 248312 ||  || 6 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 248313 ||  || 9 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 248314 ||  || 3 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 248315 ||  || 19 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 248316 ||  || 27 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 248317 ||  || 31 jul 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 248318 ||  || 2 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 248319 ||  || 7 ago 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 248320 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 248321 ||  || 14 ago 2005 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 248322 ||  || 6 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 248323 ||  || 23 ago 2005 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 248324 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 248325 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 248326 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 248327 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 248328 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 248329 ||  || 22 ago 2005 || Haleakala || NEAT || Hector || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 248330 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 248331 ||  || 25 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 248332 ||  || 26 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 248333 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 248334 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 248335 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 248336 ||  || 28 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 248337 ||  || 29 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 248338 ||  || 29 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 248339 ||  || 29 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 248340 ||  || 29 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 248341 ||  || 30 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 248342 ||  || 29 ago 2005 || Bergisch Gladbac || W. Bickel || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 248343 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 248344 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 248345 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 248346 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 248347 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 248348 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 248349 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 248350 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 248351 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 248352 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 248353 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 248354 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 248355 ||  || 30 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 248356 ||  || 31 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 248357 ||  || 28 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 248358 ||  || 28 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 248359 ||  || 28 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 248360 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 248361 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 248362 ||  || 28 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 248363 ||  || 31 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 248364 ||  || 26 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 248365 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 248366 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 248367 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 248368 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 248369 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 248370 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 248371 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 248372 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 248373 ||  || 8 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 248374 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 248375 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 248376 ||  || 1 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 248377 ||  || 9 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 248378 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 248379 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 248380 ||  || 11 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 248381 ||  || 23 set 2005 || Hormersdorf || J. Lorenz || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 248382 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 248383 ||  || 26 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 248384 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 248385 ||  || 24 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 248386 ||  || 24 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 248387 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 248388 Namtso ||  || 26 set 2005 || Vallemare Borbon || V. S. Casulli || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 248389 ||  || 23 set 2005 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig || Brangane || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 248390 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 248391 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 248392 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 248393 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 248394 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 248395 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 248396 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 248397 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 248398 ||  || 27 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 248399 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 248400 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

248401–248500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 248401 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 248402 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 248403 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 248404 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 248405 ||  || 25 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 248406 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 248407 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 248408 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 248409 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 248410 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 248411 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 248412 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || Chimaera || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 248413 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 248414 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Chimaera || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 248415 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 248416 ||  || 29 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 248417 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 248418 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 248419 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 248420 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 248421 ||  || 30 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 248422 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 248423 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 248424 ||  || 29 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 248425 ||  || 22 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 248426 ||  || 18 set 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 248427 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 248428 ||  || 26 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 248429 ||  || 29 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 248430 ||  || 25 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 248431 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 248432 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 248433 ||  || 2 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 248434 ||  || 2 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 248435 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 248436 ||  || 1 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 248437 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 248438 ||  || 1 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 248439 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 248440 ||  || 12 out 2005 || Bergisch Gladbac || W. Bickel || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 248441 ||  || 5 out 2005 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 248442 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 248443 ||  || 3 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 248444 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 248445 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 248446 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 248447 ||  || 8 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 248448 ||  || 8 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 248449 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 248450 ||  || 8 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 248451 ||  || 11 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 248452 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 248453 ||  || 13 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 248454 ||  || 4 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 248455 ||  || 14 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 248456 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 248457 ||  || 21 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 248458 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 248459 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 248460 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 248461 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 248462 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 248463 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 248464 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 248465 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 248466 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 248467 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 248468 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 248469 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 248470 ||  || 20 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 248471 ||  || 20 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 248472 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 248473 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 248474 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 248475 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#E3E3E3
| 248476 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 248477 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 248478 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 248479 ||  || 21 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 248480 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Chimaera || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 248481 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 248482 ||  || 27 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 248483 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 248484 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 248485 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 248486 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 248487 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 248488 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 248489 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 248490 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 248491 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 248492 ||  || 28 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 248493 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 248494 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 248495 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Hector || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 248496 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 248497 ||  || 27 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 248498 ||  || 25 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 248499 ||  || 31 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 248500 ||  || 30 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

248501–248600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 248501 ||  || 28 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 248502 ||  || 31 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 248503 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 248504 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 248505 ||  || 22 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 248506 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 248507 ||  || 26 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 248508 ||  || 24 out 2005 || Mauna Kea || D. J. Tholen || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 248509 ||  || 20 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 248510 ||  || 26 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 248511 ||  || 3 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 248512 ||  || 4 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 248513 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 248514 ||  || 4 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 248515 ||  || 6 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 248516 ||  || 3 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 248517 ||  || 12 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 248518 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 248519 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 248520 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#FFDAB5
| 248521 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 248522 ||  || 25 nov 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 248523 ||  || 28 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 248524 ||  || 26 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 248525 ||  || 29 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 248526 ||  || 29 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 248527 ||  || 30 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 248528 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 248529 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 248530 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 248531 ||  || 26 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 248532 ||  || 29 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 248533 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 248534 ||  || 22 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 248535 ||  || 29 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 248536 ||  || 29 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 248537 ||  || 30 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 248538 ||  || 30 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 248539 ||  || 21 nov 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 248540 ||  || 26 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 248541 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 248542 ||  || 1 dez 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 248543 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 248544 ||  || 2 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 248545 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 248546 ||  || 1 dez 2005 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 248547 ||  || 7 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 248548 ||  || 4 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 248549 ||  || 8 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=550 bgcolor=#88F2FF
| 248550 ||  || 10 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 248551 ||  || 3 dez 2005 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 248552 || 2005 YA || 17 dez 2005 || Great Shefford || P. Birtwhistle || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 248553 ||  || 22 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 248554 ||  || 24 dez 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 248555 ||  || 21 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 248556 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 248557 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 248558 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 248559 ||  || 29 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 248560 ||  || 30 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 248561 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 248562 ||  || 22 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 248563 ||  || 25 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 248564 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 248565 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 248566 ||  || 2 jan 2006 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 248567 ||  || 5 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 248568 ||  || 2 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 248569 ||  || 8 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 248570 ||  || 5 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 248571 ||  || 4 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 248572 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 248573 ||  || 21 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 248574 ||  || 20 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=575 bgcolor=#88F2FF
| 248575 ||  || 21 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 248576 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 248577 ||  || 21 jan 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 248578 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 248579 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 248580 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 248581 ||  || 28 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 248582 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 248583 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 248584 ||  || 28 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 248585 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 248586 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 248587 ||  || 31 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 248588 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 248589 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#FFD5EA
| 248590 ||  || 1 fev 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 248591 ||  || 2 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 248592 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 248593 ||  || 2 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 248594 ||  || 21 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 248595 ||  || 22 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 248596 ||  || 22 fev 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 248597 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 248598 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 248599 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 248600 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

248601–248700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 248601 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 248602 ||  || 21 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=603 bgcolor=#88F2FF
| 248603 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 248604 ||  || 21 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 248605 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 248606 ||  || 22 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 248607 ||  || 23 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 248608 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 248609 ||  || 25 fev 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 248610 ||  || 21 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 248611 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 248612 ||  || 25 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 248613 ||  || 25 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 248614 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 248615 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 248616 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 248617 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 248618 ||  || 28 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 248619 ||  || 3 mar 2006 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 248620 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 248621 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 248622 ||  || 4 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 248623 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 248624 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 248625 ||  || 16 mar 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 248626 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 248627 ||  || 23 mar 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 248628 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 248629 ||  || 23 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 248630 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 248631 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 248632 ||  || 24 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 248633 ||  || 29 mar 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 248634 ||  || 24 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 248635 ||  || 27 mar 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 248636 ||  || 25 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 248637 ||  || 2 abr 2006 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 248638 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 248639 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 248640 ||  || 2 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 248641 ||  || 6 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 248642 ||  || 6 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 248643 ||  || 6 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 248644 ||  || 18 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 248645 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 248646 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 248647 ||  || 18 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 248648 ||  || 21 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 248649 ||  || 21 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 248650 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 248651 ||  || 20 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 248652 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 248653 ||  || 23 abr 2006 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 248654 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 248655 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 248656 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 248657 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 248658 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 248659 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 248660 ||  || 29 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 248661 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 248662 ||  || 29 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 248663 ||  || 30 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 248664 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 248665 ||  || 3 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 248666 ||  || 4 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 248667 ||  || 2 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 248668 ||  || 2 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 248669 ||  || 5 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=670 bgcolor=#88F2FF
| 248670 ||  || 3 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 248671 ||  || 6 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 248672 ||  || 7 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 248673 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 248674 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 248675 ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 248676 ||  || 14 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 248677 ||  || 5 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 248678 ||  || 19 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 248679 ||  || 19 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 248680 ||  || 19 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 248681 ||  || 20 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 248682 ||  || 20 mai 2006 || Siding Spring || SSS || Mitidika || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 248683 ||  || 19 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 248684 ||  || 21 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 248685 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 248686 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 248687 ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 248688 ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 248689 ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 248690 ||  || 23 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 248691 ||  || 24 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 248692 ||  || 25 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 248693 ||  || 25 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 248694 ||  || 25 mai 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 248695 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 248696 ||  || 29 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 248697 ||  || 28 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Chloris || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 248698 ||  || 20 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 248699 ||  || 23 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 248700 ||  || 18 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

248701–248800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 248701 ||  || 17 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 248702 ||  || 17 jun 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 248703 ||  || 18 jun 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 248704 ||  || 30 jun 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 248705 ||  || 23 jun 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 248706 || 2006 NC || 1 jul 2006 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines Obs. || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 248707 ||  || 19 jul 2006 || Lulin Observatory || LUSS || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 248708 ||  || 23 jul 2006 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 248709 ||  || 21 jul 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 248710 ||  || 20 jul 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 248711 ||  || 21 jul 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 248712 ||  || 28 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 248713 ||  || 6 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 248714 ||  || 12 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 248715 ||  || 15 ago 2006 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 248716 ||  || 13 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 248717 ||  || 18 ago 2006 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Kuli || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 248718 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 248719 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 248720 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 248721 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 248722 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 248723 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 248724 ||  || 19 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 248725 ||  || 19 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 248726 ||  || 19 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 248727 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 248728 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 248729 ||  || 22 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 248730 ||  || 21 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 248731 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 248732 ||  || 21 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 248733 ||  || 21 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 248734 ||  || 23 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 248735 ||  || 27 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 248736 ||  || 27 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 248737 ||  || 27 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 248738 ||  || 21 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 248739 ||  || 22 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 248740 ||  || 29 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 248741 ||  || 30 ago 2006 || Marly || Naef Obs. || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 248742 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 248743 ||  || 18 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 248744 ||  || 29 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 248745 ||  || 29 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 248746 ||  || 30 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 248747 ||  || 30 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 248748 ||  || 1 set 2006 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 248749 || 2006 RU || 2 set 2006 || Majorca || Mallorca Obs. || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 248750 Asteroidday ||  || 4 set 2006 || Roeser || M. Dawson || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 248751 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 248752 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 248753 ||  || 14 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 248754 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 248755 ||  || 13 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 248756 ||  || 15 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 248757 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 248758 ||  || 12 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 248759 ||  || 14 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 248760 ||  || 15 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 248761 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 248762 ||  || 12 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 248763 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 248764 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 248765 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 248766 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 248767 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 248768 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 248769 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 248770 ||  || 13 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 248771 ||  || 6 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 248772 ||  || 16 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 248773 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 248774 ||  || 16 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 248775 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 248776 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 248777 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 248778 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 248779 ||  || 16 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 248780 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 248781 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 248782 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 248783 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 248784 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 248785 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 248786 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 248787 ||  || 18 set 2006 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 248788 ||  || 16 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 248789 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 248790 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 248791 ||  || 24 set 2006 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 248792 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 248793 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 248794 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 248795 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 248796 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 248797 ||  || 23 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 248798 ||  || 23 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 248799 ||  || 24 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 248800 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|}

248801–248900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 248801 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 248802 ||  || 21 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 248803 ||  || 19 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 248804 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 248805 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 248806 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 248807 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 248808 ||  || 23 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 248809 ||  || 24 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 248810 ||  || 24 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 248811 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 248812 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 248813 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 248814 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 248815 ||  || 22 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 248816 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 248817 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#FFD5EA
| 248818 ||  || 30 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 248819 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 248820 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 248821 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 248822 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 248823 ||  || 28 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 248824 ||  || 29 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 248825 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 248826 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 248827 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 248828 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 248829 ||  || 30 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 248830 ||  || 30 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 248831 ||  || 30 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 248832 ||  || 30 set 2006 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 248833 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 248834 ||  || 25 set 2006 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=835 bgcolor=#BDFFBD
| 248835 ||  || 16 set 2006 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 248836 ||  || 30 set 2006 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 248837 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 248838 ||  || 26 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 248839 Mazeikiai ||  || 25 set 2006 || Moletai || K. Černis || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 248840 ||  || 1 out 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 248841 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 248842 ||  || 15 out 2006 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Kuli || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 248843 ||  || 10 out 2006 || Palomar || NEAT || Meliboea || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 248844 ||  || 11 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 248845 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 248846 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 248847 ||  || 12 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 248848 ||  || 12 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 248849 ||  || 15 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 248850 ||  || 9 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 248851 ||  || 11 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 248852 ||  || 11 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 248853 ||  || 11 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 248854 ||  || 11 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 248855 ||  || 11 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 248856 ||  || 13 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 248857 ||  || 15 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 248858 ||  || 15 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 248859 ||  || 15 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 248860 ||  || 16 out 2006 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 248861 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 248862 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 248863 ||  || 17 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 248864 ||  || 17 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 248865 ||  || 17 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 248866 ||  || October 17. 2006 || San Marcello || Pistoia Mountains Obs. || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 248867 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 248868 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 248869 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 248870 ||  || 17 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 248871 ||  || 17 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 248872 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 248873 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 248874 ||  || 19 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 248875 ||  || 19 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 248876 ||  || 19 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 248877 ||  || 19 out 2006 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 248878 ||  || 20 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 248879 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 248880 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 248881 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 248882 ||  || 19 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 248883 ||  || 19 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 248884 ||  || 19 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 248885 ||  || 19 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 248886 ||  || 21 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 248887 ||  || 22 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 248888 ||  || 16 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 248889 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 248890 ||  || 17 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 248891 ||  || 20 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 248892 ||  || 20 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 248893 ||  || 23 out 2006 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 248894 ||  || 27 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 248895 ||  || 27 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 248896 ||  || 27 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 248897 ||  || 27 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 248898 ||  || 28 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 248899 ||  || 28 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 248900 ||  || 17 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|}

248901–249000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 248901 ||  || 16 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 248902 ||  || 20 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 248903 ||  || 22 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 248904 || 2006 VE || 1 nov 2006 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 248905 ||  || 10 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 248906 ||  || 9 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 248907 ||  || 12 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 248908 Ginostrada ||  || 15 nov 2006 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 248909 ||  || 11 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 248910 ||  || 11 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 248911 ||  || 11 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 248912 ||  || 11 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 248913 ||  || 12 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 248914 ||  || 13 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 248915 ||  || 14 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 248916 ||  || 14 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 248917 ||  || 13 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#FFDAB5
| 248918 ||  || 14 nov 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 248919 ||  || 15 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=920 bgcolor=#FFDAB5
| 248920 ||  || 15 nov 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 248921 ||  || 15 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=922 bgcolor=#F1F1F1
| 248922 ||  || 15 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 248923 ||  || 15 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 248924 ||  || 9 nov 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 248925 ||  || 13 nov 2006 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=926 bgcolor=#FFD5EA
| 248926 ||  || 17 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 248927 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 248928 ||  || 16 nov 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 248929 ||  || 16 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 248930 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 248931 ||  || 18 nov 2006 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 248932 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 248933 ||  || 16 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 248934 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 248935 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 248936 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 248937 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 248938 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 248939 ||  || 19 nov 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 248940 ||  || 19 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 248941 ||  || 20 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 248942 ||  || 22 nov 2006 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 248943 ||  || 18 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 248944 ||  || 19 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 248945 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 248946 ||  || 20 nov 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 248947 ||  || 21 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 248948 ||  || 23 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 248949 ||  || 25 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 248950 ||  || 24 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 248951 ||  || 13 dez 2006 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 248952 ||  || 1 dez 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 248953 ||  || 10 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 248954 ||  || 10 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 248955 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 248956 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 248957 ||  || 14 dez 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 248958 ||  || 15 dez 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 248959 ||  || 13 dez 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 248960 ||  || 17 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 248961 ||  || 16 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 248962 ||  || 17 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 248963 ||  || 20 dez 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 248964 ||  || 21 dez 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 248965 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 248966 ||  || 21 dez 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 248967 || 2007 AF || 7 jan 2007 || Eskridge || G. Hug || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 248968 ||  || 24 jan 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 248969 ||  || 24 jan 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 248970 Giannimorandi ||  || 19 jan 2007 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 248971 ||  || 24 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 248972 ||  || 6 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 248973 ||  || 6 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 248974 ||  || 18 fev 2007 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 248975 ||  || 17 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#88F2FF
| 248976 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 248977 ||  || 16 fev 2007 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=978 bgcolor=#88F2FF
| 248978 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=979 bgcolor=#88F2FF
| 248979 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 248980 ||  || 23 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 248981 ||  || 9 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 248982 ||  || 10 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 248983 ||  || 9 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 248984 ||  || 10 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=985 bgcolor=#88F2FF
| 248985 ||  || 12 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=986 bgcolor=#88F2FF
| 248986 ||  || 12 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 248987 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 248988 ||  || 9 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 248989 ||  || 8 mar 2007 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=990 bgcolor=#88F2FF
| 248990 ||  || 18 mar 2007 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. || — || 
|-id=991 bgcolor=#88F2FF
| 248991 ||  || 20 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 248992 ||  || 8 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 248993 Jonava ||  || 14 abr 2007 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 248994 ||  || 14 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 248995 ||  || 20 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#88F2FF
| 248996 ||  || 22 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 248997 ||  || 24 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 248998 ||  || 10 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 248999 ||  || 10 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 249000 ||  || 10 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (245001)–(250000) (IAU Minor Planet Center)

248